Валя-Вієй () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Ніколає-Белческу.
 Валя-Вієй () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Турчень.
 Валя-Вієй () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративно підпорядковується місту Петирладжеле.